UPI ist eine Abkürzung für:

 Umwelt- und Prognose-Institut
 United Press International
 UPI-Gruppe, ein ehemaliges Maschinenbauunternehmen, siehe NSK (Unternehmen)
 Intel Ultra Path Interconnect, eine Verbindungstechnologie zwischen CPUs

Upi bezeichnet:

 Upi (Maguindanao), Stadtgemeinde auf den Philippinen

UPI